Viola wikipedia — травянистое растение, вид рода Фиалка семейства Фиалковые. Был назван в 2019 году в честь энциклопедии Википедии ботаниками — мужем и женой  и  .

Уотсон написал:

Этот вид эндемичен для региона Сантьяго в Чили. Он известен только по одному экземпляру, собранному в январе 1855 г., который был описан Родольфо Амандо Филиппи в 1857 году как Viola angustifolia.

Вид Viola wikipedia близок к видам Viola acanthophylla, Viola bustillosia и Viola cheeseana; последние описаны в той же статье. Viola wikipedia отличается от этих других видов тем, что «края листьев имеют неглубокую продолговатую пильчатость. Плодоножка явно короче листьев».

Вместе с тем, согласно International Plant Names Index, название Viola wikipedia, являясь незаконным (nomen illegitimum) и излишним (nomen superfluum), входит в синонимику вида .

Примечания

Ссылки 
 

Википедия
Фиалковые
Эндемики Чили